Een autonome regio is een deel van een land dat een zekere mate van autonomie kent. Zie:

 autonoom gebied - algemeen
 autonome regio (China)
 autonome regio (Georgië)
 autonome regio (Italië)
 autonome regio (Portugal)
 autonome regio (Sovjet-Unie)
 autonome regio (Spanje)